Главачек:

 Главачек, Карел (1874—1898) — чешский поэт-декадент и художник, представитель чешского символизма.
 Главачек, Ладислав (1925—2014) — чехословацкий футболист, игравший на позиции нападающего.